Rüdiger von der Goltz ist der Name folgender Personen:

* Rüdiger von der Goltz (Politiker, 1837) (1837–1910), deutscher Gutsbesitzer, Landrat und Mitglied des preußischen Herrenhaus
 Rüdiger von der Goltz (Offizier) (1865–1946), deutscher Offizier
 Rüdiger von der Goltz (Politiker, 1869) (1869–1945), deutscher Gutsbesitzer und Landrat
 Rüdiger von der Goltz (Jurist) (1894–1976), deutscher Jurist
 Rüdiger von der Goltz (Schriftsteller) (1895–1956), deutscher Schriftsteller und Redakteur